Pic de Pallas, muntanya a la província d'Osca (Aragó).
 (2) Pallas, segon asteroide més gran i el segon a ser descobert 
 Pallas Strozzi, o Pallas de Noferi (Florència, 1372 - Pàdua, 1462), erudit florentí 
 Peter Simon Pallas, (1741, Berlín - 1811), zoòleg i botànic alemany 
 Pallas , amant de Valèria Messal·lina, esposa de l'emperador Claudi, vegeu Pal·les (llibert)